Le tournoi de tennis de Düsseldorf est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 se dispute du 9 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Düsseldorf

Navigation 

dames 1963
Dusseldorf